Rolf Michels (* 1. Oktober 1952 in Frechen) ist ein deutscher Buchautor.

Leben 

Nach der Ausbildung zum Industriekaufmann belegte er ein Studium an der Fachhochschule Köln, Fachbereich Wirtschaft und der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Er erhielt einen  Abschluss als Diplom-Kaufmann und war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln. Seine Dissertation wurde 1983 mit dem Gerhard-Thoma-Ehrenpreis ausgezeichnet. Seit 1987 ist er als selbständiger Steuerberater tätig.

Seit 1982 sind mehrere Bücher erschienen, mit der Thematik Steuergestaltung und Beratung von Medizinern. Besonders widmet er sich dem Thema Ärztliche Kooperationen. Zudem publiziert Michels Artikel in Fachzeitschriften. Er ist als Fachreferent im Bereich der Beratung von Heilberuflern tätig.

Werke (Auswahl) 

 Steuerliche Wahlrechte. Analyse der außerbilanziellen steuerlichen Wahlrechte (Rechtswahlmöglichkeiten), ihre Zuordnung zu Entscheidungsträgern und Entwicklung von Entscheidungshilfen, Wiesbaden 1982
 Steuerrechtliche Probleme im Medizinrecht, ZMGR 1/2008
 Handbuch Medizinrecht – Steuerrecht (Grundlagen der Besteuerung im Gesundheitswesen), Deutscher Anwaltverlag
 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) – Betriebswirtschaftliche Aspekte, Klinische Onkologie 2009/2010
 Sonderbetriebsvermögen in der Gestaltungsberatung bei ärztlichen Gemeinschaftspraxen, Medizinrecht 2011
 Die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft, Medizinrecht 2011
 Steuerliche Aspekte des Ausscheidens aus einer Berufsausübungsgemeinschaft, ZMGR 4/2014
 Die Ausscheidensvereinbarung bei Gemeinschaftspraxen: Von der Einnahmenüberschussrechnung zur Auseinandersetzungsbilanz, ZMGR 3/2015
 Ärztliche Kooperationen – Rechtliche und steuerliche Beratung, Michels/Möller/Ketteler-Eising, NWB-Verlag, 4. Auflage 2018

Weblinks 

 
 Homepage von Rolf Michels

Autor
Person (Frechen)
Deutscher
Geboren 1952
Mann